Thomas Schneider (Rheinhausen, 24 de novembro de 1972) é um treinador alemão de futebol e ex-jogador.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Alemanha
Treinadores de futebol da Alemanha
Futebolistas do VfB Stuttgart
Futebolistas do Hannover 96
Treinadores do VfB Stuttgart